Uro – plemię zamieszkujące obszar jeziora Titicaca
 URO – hiszpański producent samochodów ciężarowych
 Uro – norweski film z 2006 roku